Clase media puede referirse a:
 Clase media, estamento social entre la clase baja y la clase alta.
 Clase media alta, estamento social entre la clase media y la clase alta.
 Clase media baja, estamento social entre la clase baja y la clase media.
 Clase Media Revolucionaria, partido político venezolano de izquierda.
 Nueva Clase Media, partido político chileno de centro.
 Clase media, serie española de televisión de fines de los años 80.